Депорт — пролонгационная срочная сделка по покупке ценной бумаги на заранее указанный в договоре срок по цене выше цены ее обратной продажи в конце этого срока.
 Депорт, Александр-Франсуа (24 февраля 1661, Шампиньёль — 20 апреля 1743, Париж) — французский живописец.
 Депорт, Филипп (1546, Шартр — 5 октября 1606, аббатство Нотр-Дам-де-Бонпор) — французский поэт XVI века.